Příjmení Leeson nosí více různých významných osobností:

 Adelaide Hanscomová Leesonová (1875–1931) – americká umělkyně a fotografka
 Bill Leeson, britský tvůrce filmů
 Cecil Leeson, americký hudebník
 David Leeson, americký novinář
 Edward Leeson, britský hudebník
 John Leeson, britský umělec
 Lynn Hershman Leeson, americký tvůrce filtrů
 Michael J. Leeson, americký scenárista
 Nicholas Leeson, britský obchodník s cennými papíry
 Patrick Leeson, anglický hráč kriketu
 Peter Leeson, americký ekonom
 Robert Leeson (1928–2013) – anglický novinář a spisovatel